Soep (voedsel).
Oersoep, het water van de Panthalassa (zie ook: Pangea).
een pusachtig vocht in de ogen.
het verhaal over de steensoep.
de SOEPstatus, een methode van bijhouden van een medisch dossier.